Kim Eun-ho (kor. 김은호, ur. 2 lipca 1996) – południowokoreański biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Kim Eun-ho pojawił się w 20 grudnia 2012 roku, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego: Far East Cup w południowokoreańskiej miejscowości Alpensia Resort, gdzie zajął 31. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym. Startuje głównie w zawodach Pucharu: Far East Cup, Australia/New Zealand Cup i zawodach FIS.

W Pucharze Świata zadebiutował 3 lutego 2017 roku w próbie przedolimpijskiej w Pjongczangu, gdzie zajął 50. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Eun-ho nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Południowokoreańscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1996